Mark VI — бойовий катер, виробництва SAFE Boats International, США.
 Mark VI — проєкт британського важкого танка часів Першої світової війни.
 Mark VI — британський легкий танк 1930-х років.

Див. також 
 Mk